Feudo puede referirse a:
Feudo, la institución medieval.
Fief, denominación de la institución en francés e inglés.
Lehen, denominación de la institución en alemán.
Feudos Imperiales, territorios sujetos al Sacro Imperio Romano Germánico.
Señorío, denominación de la institución equivalente al feudo en España.
Han, denominación de la institución equivalente al feudo en Japón.

Otros usos
Feudo (lucha libre)